Vorwärts steht für:

Vereinigungen:
 Vorwärts Tirol, Politische Partei Tirol
 Verein Vorwärts, 1846 gegründeter Arbeiterbildungsverein mit Haus Vorwärts
 Konsumverein Vorwärts, eine der Sozialdemokratischen Partei Österreichs nahestehende Konsumgenossenschaft um 1900
 Konsumgenossenschaft Vorwärts (Barmen), eine 1899 in Barmen/Wuppertal gegründete Konsumgenossenschaft
 Armeesportvereinigung Vorwärts (ASK), Armeesportvereinigung der Nationalen Volksarmee der DDR (NVA)
 ASK Vorwärts Berlin
 ASK Vorwärts Cottbus
 ASK Vorwärts Crimmitschau
 FC Vorwärts Frankfurt
 ASK Vorwärts Frankfurt
 ASK Vorwärts Leipzig
 ASK Vorwärts Neubrandenburg
 ASK Vorwärts Oberhof
 ASK Vorwärts Potsdam
 ASK Vorwärts Rostock
 Armeesportgemeinschaft Vorwärts (ASG), Armeesportgemeinschaft der Nationalen Volksarmee der DDR (NVA)
 ASG Vorwärts Bad Salzungen
 ASG Vorwärts Cottbus
 ASG Vorwärts Demen
 ASG Vorwärts Dessau
 ASG Vorwärts Eggesin-Karpin
 ASG Vorwärts Frankenberg
 ASG Vorwärts Fünfeichen
 ASG Vorwärts Hagenow
 ASG Vorwärts Havelberg
 ASG Vorwärts Kamenz
 ASG Vorwärts Leipzig
 ASG Vorwärts Löbau
 ASG Vorwärts Löcknitz
 ASG Vorwärts Marienberg
 ASG Vorwärts Meiningen
 ASG Vorwärts Mühlhausen
 ASG Vorwärts Neubrandenburg
 ASG Vorwärts Perleberg
 ASG Vorwärts Plauen
 ASG Vorwärts Potsdam
 ASG Vorwärts Rostock-Gehlsdorf
 ASG Vorwärts Schwerin
 ASG Vorwärts Stralsund
 ASG Vorwärts Strausberg
 Vorwärts-Rasensport Gleiwitz, ehemaliger deutscher Fußballverein
 SC Vorwärts-Wacker 04, Hamburger Sportverein
 SK Vorwärts Steyr, österreichischer Fußballverein
 Vorwärts Spoho Köln, Kölner Fußballverein
 FC Vorwärts Schwerin 1904, ehemaliger Name des VfL Schwerin
 Vorwärts Berlin – mehrere Sportvereine in Berlin

Unternehmen:
 Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft, deutscher Verlag, Hauptprodukt ist die SPD-Parteizeitung Vorwärts
 Vorwärts-Verlag, bis 1988 der Verlag der Sozialdemokratischen Partei Österreichs
 Verlag der Buchhandlung Vorwärts, fusionierte mit dem Verlag J.H.W. Dietz, siehe Verlag J.H.W. Dietz Nachf. Bonn
 Spinnerei Vorwärts, ehemaliges, deutsches, textilindustrielles Unternehmen

Publikationen:
 Vorwärts (Deutschland), Parteizeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD)
 Vorwärts (1946–1958), Wochenzeitung in Ost-Berlin 
 Vorwärts (Schweiz), Parteizeitung der Partei der Arbeit der Schweiz
 Vorwärts (SLP), Zentralorgan der österreichischen Sozialistischen LinksPartei
 Vorwärts (Wochenblatt), von deutschen Emigranten 1844 herausgegebenes Pariser Wochenblatt
 Wperjod (Genf), bolschewistische Zeitung (1905)
 The Forward / Forverts, englisch-/jiddischsprachige Zeitung aus New York

Schiffe:
 Vorwärts (Schiff, 1865), eisernes Frachtschiff, Baunummer 1 der Werft von Georg Howaldt, Kiel
 SMS Vorwärts (1882), Torpedoboot der Kaiserlichen Marine
 SMS Vorwärts (1899), Flusskanonenboot der deutschen Kaiserlichen Marine, in Shanghai als Passagierflussdampfer Woochow gebaut
 Vorwärts (Schiff, 1903), erstes Handelsschiff der DDR
 Vorwärts (Schiff, 1905), ein Schiff des Norddeutschen Lloyd
 Vorwärts (Schiff, 1906), ein Schiff des Österreichischen Lloyd

Siehe auch:
 Vorwärts-Gespräche (SPD)
 Marschall Vorwärts (Begriffsklärung)